Burisch steht für:
 die Ethnie der Buren betreffend

Burisch ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Burisch (* 1944), deutscher Psychologe
 Wolfram Burisch (1941–1995), deutscher Soziologe